155 rok naszej ery
 155 rok przed naszą erą
 155 liczba naturalna
 galaktyka NGC 155
 planetoida (155) Scylla
 droga wojewódzka nr 155
 linia kolejowa nr 155
 niemiecki myśliwiec Blohm & Voss Bv 155
 armaty kalibru 155 mm:
 Canon de 155 mm L mle 1917 GPF
 SB 155/39
 samochód sportowy Alfa Romeo 155
 filatelistyka: blok 155 - Sporty motorowe
 155 – największa liczba punktów hipotetycznie możliwa do zdobycia w breaku snookerowym.